Hank Venture es el personaje principal de la serie animada Los hermanos Venture. Es el hijo mayor del Dr. Thadeus Venture con tan solo 6 minutos sobre su hermano gemelo Dean, asume una personalidad de "hombre de mundo y aventurero" e idolatra a Brock Samson el cual es su modelo a seguir.

Apariencia 
Es igual de alto a su hermano Dean, pero mucho más fuerte debido a que le gustan las actividades físicas, es un completo tonto y en alguna ocasión su padre se refirió a él como un "retrasado mental con mucha fuerza" . Tiene el pelo rubio y tiene un corte más corto que el de Dean, lleva siempre una camisa blanca manga larga y usa pañoleta que recuerda mucho a Fred de Scooby Doo, usa un pantalón azul y sus zapatos siempre son tenis clásicos. 

Actualmente tiene 16 años, aunque con la cantidad de veces que ha sido clonado debería tener 19 o 20 años.

Personalidad 
Es un tonto, pensaría cualquier persona que lo conociera y la verdad no están equivocados, Hank no es inteligente pero posee una actividad física que hasta Dean envidiaría. 

Por lo general se comporta como un niño de 7 años y algunas veces confunde la realidad con la fantasía. Tiene el espíritu aventurero de su abuelo el Dr. Jonas Venture en un grado mayor al de Dean, pero no heredó su inteligencia.

Hasta ahora solo ha demostrado que no le atraen las chicas y solo Molotov Cocktease le ha creado una especie atracción de la cual estuvo a punto de matar a su padre con una espada de papel maché.

Tiene un especial afecto por el guardaespaldas Brock Samson, al cual en sus juegos y escapadas de la realidad trata de emular. Brock con una paciencia casi que infinita y poco en él, soporta cada una de los comentarios y acciones sin sentido que Hank ejecuta.

Familia y Amigos 
Hank es el nieto del famoso científico Dr. Jonas Venture y es el hijo mayor del no tan conocido Dr. Thadeus Venture. No conoce a su Madre pero tiene a su hermano menor por 6 minutos Dean Venture. La relación con su hermano menor es la de como todos los hermanos adolescentes, tienen peleas de lucha y en todas las ocasiones Dean siempre pierde, en lo general se lleva muy bien con su hermano.

El Dr. Venture ha sido un padre soltero por un tiempo indeterminado y pocas referencias hace sobre la madre de los chicos. Observado el programa se pueden hacer ciertas conclusiones como por ejemplo que una loca agente de seguridad del gobierno que estuvo a cargo de "Rusty" antes que Brock, sea la madre de los chicos, o que los chicos sean clones del Dr. Thadeus Venture y Brock Samson, esta idea se refuerza por la extraña atracción que tiene Hank por Molotov Cocktease y de no parecerse a ninguno de la familia Venture.

Los Hermanos Venture
Personajes de dibujos animados

en:List of The Venture Bros. characters#Team Venture